Эскадренный миноносец «Херндон» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Norfolk Navy Yard, Норфолк 26 августа 1941 года. Спущен 5 февраля 1942 года, вступил в строй 20 декабря 1942 года.

Выведен в резерв 8 мая 1946 года. Из ВМС США исключён 1 июня 1971 года.

Потоплен 24 мая 1973 года как цель близ побережья Флориды.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»